Kamiya è un cognome giapponese e può riferirsi a:

Persone 
Akira Kamiya (1946) – doppiatore e attore giapponese
Hideki Kamiya (1970) – autore di videogiochi giapponese 
Hiroshi Kamiya (1975) – doppiatore giapponese
Satoshi Kamiya (1981) – artista giapponese
Sayaka Kamiya (1982) – modella giapponese

Nell'immaginario 
Kaoru Kamiya, personaggio di Kenshin Samurai vagabondo
Kari Kamiya, personaggio di Digimon Adventure
Tai Kamiya, personaggio di Digimon Adventure
Yōko Kamiya, personaggio di Batticuore notturno - Ransie la strega